

Громадянська війна в Росії 
 Падіння Харкова (1917)
 Бої за Харків (1918)
 Харківська операція (червень 1919) (червень 1919) — стратегічна наступальна операція ЗСПР, в ході якої білогвардійці 25 червня зайняли Харків, готуючись продовжувати свій наступ на північ.
 Харківська операція (грудень 1919) (24 листопада — 12 грудня 1919) — наступальна операція Південного фронту (ком. О. І. Єгоров, член РВС — І. В. Сталін) РСЧА проти білогвардійських військ (під командуванням А. І. Денікіна) під час Громадянської війни в Росії.

Німецько-радянська війна 
 Харківська операція (1941) або Перша битва за Харків (1—29 жовтня 1941) — битва початкового періоду радянсько-німецької війни між Червоною Армією і Вермахтом за контроль над Харківським промисловим районом. В результаті німецьким військам вдалося захопити місто Харків.
 Харківська операція (1942) або Друга битва за Харків (12—29 травня 1942) — бойові дії Південно-Західного і правого крила Південного фронтів проти німецьких військ групи армій «Південь», проведені року з метою відвоювання Харкова і створення сприятливих умов для подальшого наступу на Дніпропетровськ.
 Операція «Зірка», також Харківська наступальна операція (1943) (2 лютого — 3 березня 1943) — наступальна операція радянських військ Воронезького фронту за підтримки 6-ї армії Південно-Західного фронту
 Харківська оборонна операція (1943) (19 лютого — 15 березня 1943) — оборонна операція військ Південно-Західного та Воронезького фронтів проти військ Вермахту на Східному фронті за опанування містом Харків. У німецькій історіографії відома як «Донецька кампанія».
 Бєлгородсько-Харківська операція або Четверта битва за Харків (3—23 серпня 1943) — наступальна операція військ Воронезького та Степового фронтів в ході Курської битви з метою розгрому бєлгородсько-харківського угруповання німецьких військ та створення умов для звільнення Лівобережної України.

Російсько-українська війна 
 Бої за Харків (2022) — битва в ході Російського вторгнення 2022 року.
 Харківський контрнаступ Збройних сил України (2022) — бойові дії зі звільнення Харківської області та околиць Харкова в ході Російського вторгнення 2022 року.

Див. також 
 Битви та операції німецько-радянської війни
 Брянська операція
 Ростовська операція
 Дем'янська операція

Операції і битви радянсько-німецької війни